De UEFA Cupfinale van het seizoen 1984/85 is de 14e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 8 en 22 mei. Het Hongaarse Székesfehérvári Videoton nam het op tegen het Spaanse Real Madrid. De Spanjaarden klaarden de klus al in de heenwedstrijd. Real won met 0-3 en hoewel het nadien nog de terugwedstrijd verloor, kwam de eindzege nooit in gevaar. Het was de eerste keer dat de Koninklijken de UEFA Cup veroverden.

De terugwedstrijd werd gefloten door de Belgische scheidsrechter Alexis Ponnet.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1985
Europacupvoetbal 1984/85
MOL Vidi FC
Real Madrid]
Sportevenement in Hongarije
Sportevenement in Madrid